Христианский университет Уганды (, UCU) — частный университет, основанный церковью, находящийся в ведении церкви Уганды. Это первый частный университет в Уганде, получивший хартию от правительства Уганды.

Расположение 
Главный кампус UCU, в котором обучается около 8000 студентов, находится в городе Муконо, примерно в 25 км (16 миль) по дороге, к востоку от столицы Уганды, Кампалы, на .

Университетский колледж епископа Бархема — это региональный колледж UCU, в котором обучается около 1500 студентов, расположенный в городе Кабале, примерно в 420 км (261 миль) по дороге, к юго-западу от Кампалы. Другие региональные кампусы включают кампус UCU в Мбале, и кампус UCU в Аруа. В 2019 году началось строительство постоянного пятого кампуса в Кампале, в районе , вдоль улицы Мусаджа Алумбва.

Основание 
Христианский университет Уганды был основан в 1997 году Англиканской церковью Уганды на базе её ведущей теологической семинарии/колледжа — Теологического колледжа епископа Такера, который был основан в 1913 году и назван в честь епископа-первопроходца-миссионера .

Ректор 
Канцлером UCU является , в настоящее время , с марта 2020 года. В приведённой ниже таблице указаны сроки пребывания в должности ректоров университета с момента его основания в 1997 году.

Вице-ректор 
Первый вице-ректор Стивен Нолл был назначен в 2000 году. Он американский англиканский священник, теолог и миссионер. Он помог Университету получить правительственную хартию в 2004 году, первую в своём роде в Уганде. Срок полномочий Нолла на посту вице-ректора закончился в 2010 году.

Джон Сеньони, евангелист и математик, является вторым вице-ректором UCU. Он присоединился к Университету в качестве капеллана в 2001 году. Джон дослужился до заместителя вице-ректора по финансам и администрации. Позже он стал первым заместителем вице-ректора по развитию и внешним связям, что стало первой такой должностью в любом университете Уганды.

1 сентября 2020 года , лингвист и бывший декан факультета языков, литературы и коммуникаций Университета Макерере, стал третьим вице-ректором Христианского университета Уганды.

В наши дни 
Хотя большинство преподавателей и студентов — угандийцы, Христианский университет Уганды привлёк студентов из других африканских стран Великих озёр, а также ряд иностранных сотрудников из Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии. Эти международные связи частично являются историческими благодаря таким обществам, как , а частично — новыми связями, сформированными между церквями Англиканского сообщества.

Факультеты и кафедры 
По состоянию на март 2020 года университет разделён на следующие школы, факультеты и отделения:

 Факультет права
 Медицинская школа UCU
 Факультет социальных наук
 Факультет образования и искусств
 Факультет науки и технологий
 Факультет бизнеса и управления
 Школа богословия епископа Такера
 Факультет журналистики, СМИ и коммуникаций

Библиотечные услуги 

У UCU есть две библиотеки в главном кампусе; это библиотека Хаму Мукаса, которая служит основной библиотекой, а также библиотека епископа Такера и филиалы библиотек во всех филиалах в кампусах , Мбале и Кабале. В главном кампусе также есть архивная библиотека.

Медицинская школа 
В марте 2016 года газета  сообщила, что UCU и  ведут переговоры о создании в больнице медицинской школы UCU. Сроки не разглашаются.

26 февраля 2018 года  выдал университету письмо об аккредитации трёх новых медицинских курсов (а) , (б) бакалавр стоматологической хирургии и (в) бакалавр общественного здравоохранения. Три курса предлагаются в , начиная с августа 2018 года.

Известные выпускники

Церковь 
 , 7-й архиепископ церкви Уганды с 2004 по 2012 год.

Политика 
 , депутат парламента, государственный министр водного хозяйства с июня 2016 года.
 , депутат парламента, государственный министр по инвестициям и приватизации с июня 2016 года.
 , депутат парламента от округа Усук с 2012 по 2016 год.
 , 4-й спикер .

Спорт 
 , баскетболист

Другое 
 , правозащитница
 , актёр и модель

Известные преподаватели 
 Стивен Нолл, первый вице-ректор, 2000-2010
 , ранее читал лекции на юридическом факультете
 , капеллан университета, 2001–2003 годы. 2-й вице-ректор UCU с 2010 по 2020 год.
 , лектор в теологическом колледже епископа Такера, 1968–1973 годы.
 , профессор и декан факультета журналистики, СМИ и коммуникаций Христианского университета Уганды.

См. также

Примечания

Ссылки 
  Uganda Christian University homepage
 UCU Celebrates 100 Years Since The Founding of Bishop Tucker Theological College In 1913
 The Standard - UCU's community newspaper
 All the breaking stories and Hostel Buzz from UCU

Университеты Уганды